Alpenübergang bezeichnet:

 einen Weg (Pass) über die Alpen, siehe Alpenpass
 eine Reise über die Alpen, siehe Alpenüberquerung